Real Time steht für:
 Real Time, Album (1986) vom Art Farmer/Benny Golson Jazztet
 Real Time, Album (1996) von Ken Vandermark mit Steam
 Real Time, Album (2007) von Van der Graaf Generator
 Real Time, Film (2008) mit Randy Quaid

Realtime steht für:
 Realtime, Album (2001) von Shapeshifter

Siehe auch:

 Echtzeit (Begriffsklärung)